Crush jelentései:

Előadók 
 Crush, amerikai együttes
 Crush, brit együttes
 Crush, kanadai együttes
 Crush, Dél-Koreából
 Crush 40, japán-amerikai együttes
 Crush, az amerikai Crimson Glory együttes 1995-ös mellékprojektje

Albumok 
 Crush, 2NE1-album
 Crush, Abe Vigoda-album
 Crush, Bon Jovi-album
 Crush, Doughboys-album
 Crush, IQ-album
 Crush, Orchestral Manoeuvres in the Dark-album

Dalok 
 Crush, Dave Matthews Band-dal
 Crush, David Archuleta-dal
 Crush, Fugative-dal
 Crush, Grace Jones-dal
 Crush, I.O.I-dal
 Crush, Jennifer Paige-dal
 Crush, Mandy Moore-dal
 Crush, Paul van Dyk-dal
 Crush, Pendulum-dal
 Crush,Solange Knowles-dal
 Crush, Yuna-dal